Мирзаахвердили () — село в Юхары-Киямаддинлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от имени основателя села Мирзы Ахверда, из рода которого происходит знаменитый писатель Абдуррагим-бек Ахвердов.

История 
Село Мирза-Ахвердиляр в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Араспарлинскому сельскому обществу Шушинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Аразбарский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Мирзаахвердили входило в Аразбарский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Аразбарского административно-территориального округа был учрежден Юхары-Киямаддинлинский муниципалитет Агджабединского района, куда и вошло село.

8 февраля 2000 года село Мирзаахвердили было передано из состава Аразбарского административно-территориального округа в состав новообразованного Юхары-Киямаддинлинского.

География 
Село находится в 38 км от райцентра Агджабеди и в 317 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 196 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 158 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерна, животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района